Az 1971-es US Open női versenyét az amerikai Billie Jean King nyerte aki két szettben diadalmaskodott a szintén amerikai Rosie Casals ellen.

Kiemeltek 

  Billie Jean King (Bajnok)</li>
  Rosie Casals (Döntős)</li>
 - </li>
  Kerry Melville (Elődöntős)</li>
  Françoise Durr (Harmadik kör)</li>
  Judy Dalton (Negyeddöntős)</li>
  Nancy Richey (Harmadik kör)</li>
  Julie Heldman (Harmadik kör)</li>
</ol>

Főtábla 
 Q = Kvalifikációból felkerült
 WC = Szabadkártyás
 LL = Szerencsés vesztes
 r = Feladta
 w/o = visszalépett

Döntők

Források 
 

1971 a teniszben